Příjmení Liška, přechýleně Lišková, nosí více osobností:

 Alois Liška (1895–1977) – český armádní generál a protinacistický bojovník
 Antónia Lišková (* 1977) – italská herečka slovenského původu
 Antonín Liška (rozcestník) – více osob
 Čeněk Liška (* 1930) – československý hokejista
 Ella Šárková, rozená Eliška Lišková (1906–1991) – česká herečka
 Emanuel Krescenc Liška (1852–1903) – český malíř a ilustrátor
 Eugen Liška (1920–1997) – český spisovatel
 Hana Lišková (* 1952) – česká sportovkyně, gymnastka
 Jan Kryštof Liška (asi 1650–1712) – český barokní malíř slezského původu
 Ján Líška (1895–1959) – československý politik a poslanec
 Jaroslav Liška (lední hokejista) – český hokejista a hokejový trenér
 Jaroslav Liška (fotbalista) (1921–1985) – český fotbalista
 Jiří Liška (rozcestník) – více osob
 Juraj Liška (* 1964) – slovenský politik SDKÚ, ministr obrany v letech 2003–2006
 Luboš Liška (* 1944) – český fotbalový brankář
 Oldřich Liška (plavec) (1910–1981) – propagátor otužování
 Ondřej Liška (* 1977) – český politik, předseda české Strany zelených
 Otto Liška (* 1954) – český divadelní herec, dudák a příležitostný režisér
 Pavel Liška (* 1972) – český herec
 Pavel Liška (zpěvák) (1941–2018) – český zpěvák
 Petr Liška (* 1970) – český politik STAN, od roku 2002 starosta obce Malé Žernoseky na Litoměřicku
 Tomáš Liška – český jazzový hudebník, kontrabasista
 Vladimír Liška (* 1955) – český spisovatel, záhadolog, historik 
 Zdeněk Liška (1922–1983) – český hudební skladatel

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení